Louis Napoléon Hervé Marie Panel, né en 1979, est un officier, historien et conservateur français.

Biographie 
Parallèlement à sa carrière d'officier de gendarmerie (2003-2013), il se forme à l'École du Louvre et à l'université de Paris IV, où il soutient un doctorat en 2010. Il est chercheur résident à l'École française de Rome en 2010. En 2011, il est reçu major au concours interne des conservateurs du patrimoine et opte pour la spécialité des Monuments historiques.

Ses thèmes de recherche portent sur l'histoire de l'architecture, de l'archéologie et des arts décoratifs. Il est également un spécialiste reconnu de l'histoire de la gendarmerie.

Conservateur des monuments historiques d'Alsaceau sein de la direction régionale des Affaires culturelles du Grand Est de 2013 à 2021, il est depuis conservateur du musée des Arts décoratifs de Strasbourg.

Il a été membre de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture et du conseil de perfectionnement de la faculté des sciences historiques de l'Unistra. Il a également été membre du conseil d'administration de l'Institut national du patrimoine, de la Société nationale d'histoire de la gendarmerie et du Comité français pour la sauvegarde de Venise.

Le 29 avril 2019, quinze jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris, il figure parmi les premiers signataires d'une lettre ouverte du Figaro attirant l'attention sur la patience et la collégialité nécessaires à sa restauration, en s'appuyant sur les experts. Auditionné par la commission parlementaire dans le cadre de la loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris, il demande l'abrogation de son article 9 qui suspendait notamment le code du Patrimoine. Cette disposition est finalement retirée du texte.  

Lauréat de la fondation Odon Vallet en 2002, il a reçu le prix littéraire de la Gendarmerie en 2002 et 2004, le prix littéraire de la Société d'entraide de la Légion d'honneur en 2007 (en collaboration), le Prix des experts en 2011, le Grand prix du salon du Livre de Verdun en 2013 et le prix de l'Académie française – Fondation Lévi en 2016.

Publications 
Expositions

Trésors restaurés de la Renaissance rhénane, exposition organisée à Sélestat, Bibliothèque humaniste, mars-, ID l'Edition, 2019, 72 p
La Grande Guerre des gendarmes, exposition inaugurale du musée national de la Gendarmerie organisée à Melun (oct. 2015 – ), Vincennes (juillet – ) et Rochefort (septembre – ), Limoges, SDG, 2015, 92 p.
 Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Cent ans de travaux, exposition organisée à Strasbourg, Palais du Rhin, septembre-, ID l'Edition, 2015, 194 p.

Monographies

  
 Les 300 jours de Verdun (préf. Jacques Chirac), Paris, Italiques, 2007, 550 p. (en collaboration)
 .

Notes et références

Liens externes 
 

Officier de la gendarmerie nationale française
Historien français du XXIe siècle
Membre de l'École française de Rome
Conservateur français de musée
Historien français du XXe siècle
Historien français d'histoire militaire
Naissance en 1979